Bedford Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Bedford Township du comté de Cross en Arkansas.

Iowa 
 Bedford, du comté de Taylor en Iowa.

Illinois 
 Bedford Township, du comté de Wayne dans l'Illinois.

Michigan 
 , du comté de Calhoun dans le Michigan.
 Bedford Township, du comté de Monroe dans le Michigan.

Missouri 
 Bedford Township, du comté de Lincoln dans le Missouri.

Pennsylvanie 
 Bedford Township, dans le Comté de Bedford.

Homonymie de townships
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis